El término Isis se refiere generalmente a la diosa de la mitología egipcia, pero también puede hacer referencia, ya sea con la misma forma o como ISIS, a:

 ISIS, siglas del Estado Islámico de Irak y Siria (en inglés, Islamic State of Iraq and Syria), organización terrorista de Irak y Siria;
 (42) Isis, asteroide del cinturón de asteroides;
 Isis (cráter), cráter lunar;
 Isis (canción) (1976), canción de Bob Dylan;
 Isis (banda) (1997-2010), una banda de sludge metal fundada en Boston (Estados Unidos);
 Isis (Lully), tragedia con música de Jean-Baptiste Lully, y libreto de Philippe Quinault;
 Isis (nave), barco mercante romano.
 Isis, personaje de DC Comics.

Ciencia y tecnología 
 ISIS (sistema operativo), sistema operativo de Intel para sus sistemas MDS;
 Image and Scanner Interface Specification (ISIS), interfaz estándar de la industria para tecnologías de escaneo de imágenes;
 CDS/ISIS, software de almacenamiento y recuperación de información no numérica;
 IS-IS, protocolo de encaminamiento en redes;
 Software integrado para captadores de imágenes y espectrómetros, software integrado para captadores de imágenes y espectrómetros, cuyas siglas en inglés son ISIS;
 ISIS (fuente de neutrones), instalación del Rutherford Appleton Laboratory para experimentos con neutrones y muones.